Poghosyan oder Pogosyan ist der Familienname von:

 Gurgen Poghosyan (* 1995), armenischer Badmintonspieler
 Lilit Poghosyan (* 1996), armenische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Poghosjan
 Pogosjan